Łukowica – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Łukowica – potok, prawy dopływ potoku Słomka
 Łukowica – gmina wiejska w woj. małopolskim, w pow. limanowskim
 Łukowica – gromada